Cerberus (Naberius) – duch Goecji
 Cerberus – planetoida o numerze katalogowym 1865
 Cerberus – rodzaj węży z rodziny połozowatych
 Cerberus (Cerber) – w mitologii greckiej trzygłowy pies strzegący bram Hadesu
 Cerberus – historyczny gwiazdozbiór

Zobacz też 
 Cerberus Capital Management – amerykańska firma inwestycyjna
 Cerberus Fossae – klif na planecie Mars
 HMS „Cerberus” – nazwa okrętów Royal Navy
 Operacja Cerberus – operacja wojskowa